7. Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie 1961 odbyły się 6 lutego w Davos, w Szwajcarii. Zawody w tym mieście rozegrano po raz drugi (poprzednio w 1955). Rozegrane zostały tylko dwie konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn. Dwójki mężczyzn zostały odwołane. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Austriacy.

Terminarz

Wyniki

Jedynki kobiet 
 Data / Początek: Sobota 6 lutego 1961

Jedynki mężczyzn 
 Data / Początek: Sobota 6 lutego 1961

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie
1961 w sportach zimowych
1961 w Europie
Szwajcaria w XX wieku
Sport w Davos